Era de batre, l'espai de terra, aplanat i ferm, damunt el qual hom posa els cereals o llegums per a batre'ls i separar el gra de la palla
 Cronologia:
 Era (astrologia)
 Era (cronologia), període històric més o menys llarg que es caracteritza pel domini d'un personatge, un fet o un procés
 Era geològica, període geològic en què subdivideixen els eons
 Toponímia:
 Era de Ca n'Oriol a Rubí
 Era de la Gavarnera a Conca de Dalt
 Era del Comú a Conca de Dalt
 Era de Vidal a Puigverds (Tremp)
 S'Era Vella, jaciment arqueològic de Capocorb Nou
 Música:
 Era (projecte musical), grup de música New Age